Цзянбэй (, «к северу от реки») — китайский топоним

 Цзянбэй — район городского подчинения города центрального подчинения Чунцин, в своё время выделенный из уезда Цзянбэй
 Юйбэй — район городского подчинения города центрального подчинения Чунцин, до 1997 года бывший уездом Цзянбэй
 Цзянбэй — район городского подчинения города субпровинциального уровня Нинбо (провинция Чжэцзян)
 Цзянбэй — часть района Мэйцзян городского округа Мэйчжоу (провинция Гуандун)
 Цзянбэй — международный аэропорт Чунцина